Даниель Дюбуа
 Дюбуа, Даниель (род. 1997) — английский боксёр-профессионал.
 Дюбуа, Даниель (род. 1952) — французский политик, сенатор, бывший президент Генерального совета департамента Сомма.